

Toponyme 

 Le Châtellier, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Le Châtellier, commune française de l'Orne
 Le Châtellier, lieu-dit de la commune de Poilley (Manche)
 Les Châtelliers-Châteaumur, ancienne commune française de la Vendée

Patronyme 

 Armand René du Châtellier (1797-1885), archéologue, historien et économiste français ;
 Paul du Châtellier (1833-1911), préhistorien du Finistère et fils du précédent.

Divers 
 Combat du Châtellier, une bataille en 1794 entre les Républicains et les Chouans.

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme français